The Sophtware Slump è il secondo album in studio del gruppo indie rock statunitense Grandaddy, pubblicato nel 2000.

Tracce

Note

Collegamenti esterni